Мезон-Лаффит ():
 Мезон-Лаффит — французский за́мок.
 Мезон-Лаффит (город) — пригород Парижа.